Aardrijkskunde
 Bryan (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Bryan (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Bryan
 Bob en Mike Bryan, een Amerikaans dubbeltennisduo
 Bob Bryan, Amerikaans tennisser
 Mike Bryan, Amerikaans tennisser
 Daniel Bryan, Amerikaans professioneel worstelaar
 David Bryan, Amerikaans popmuzikant
 Jane Bryan, Amerikaans actrice
 Jimmy Bryan, Amerikaans Formule 1-coureur
 Sabrina Bryan, Amerikaans actrice, zangeres en danseres
 William Jennings Bryan, Amerikaans advocaat en politicus
 Zachery Ty Bryan, Amerikaans acteur

Voornaam
 Bryan (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
 Bryan County (doorverwijspagina)